Taiel Haffner , Influencer argentino , Cantante , Dj Profesional , Personal trainer instructor muscular instructor avanzando en fitness y actividad física.